Лалевич — фамилия. Известные носители:

 Лалевич, Мариан Станиславович (1876—1944) — русский и польский архитектор.
 Лалевич, Ежи (1875—1951) — пианист-виртуоз, педагог, профессор.